По́лицы () — село на Украине, находится в Камень-Каширском районе Волынской области.

Население по переписи 2001 года составляет 746 человек. Почтовый индекс — 44552. Телефонный код — 3357. Занимает площадь 4,173 км².

Адрес местного совета 
44552, Волынская область, Камень-Каширский р-н, с.Полицы, ул.Шкильна, 3

Ссылки 
 Полицы на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Камень-Каширского района